Леконт (, українською часом помилково транслітерується як Лекомт чи Лєкомт) — французьке прізвище. В українській мові інше подібне за звучанням французьке прізвище  транслітерується так само: Леконт.

Персоналії 
 Леконт (лучник) — французький лучник на Олімпіаді 1900 року.
 Бенуа Леконт (1967-) — французький плавець
 Бернар Леконт (бізнесмен) (1943 —) — французький бізнесмен
 Бернар Леконт (письменник) (1949-) — французький письменник та журналіст
 Жерар Леконт (1926–1997) — французький професор арабської та інших східних мов, батько письменника Бернара Леконта.
 Жорж Леконт (1867–1958) — французький письменник, член Французької академії
 Іполит Леконт (1791–1857) — французький художник
 Ізабель Леконт (1967-) — бельгійська письменниця
 Марсель Леконт (1900–1966) — бельгійський письменник
 Патріс Леконт (1947-) — французький режисер, актор, сценарист і автор коміксів
 Поль Анрі Леконт (1856–1934) — французький ботанік
 Трістан Леконт, французький підприємець
 Фелікс Леконт (1737–1817) — французький скульптор

Подвійні прізвища 
 Шарль Леконт де Ліль (1818–1894) — французький і реюньйонський поет, голова парнаської школи.
 Жан-Жуль-Антуан Леконт дю Нуї (1842–1923) — французький художник та скульптор
 П'єр Леконт дю Нуї (1883–1947) — французький математик, біофізик, письменник та філософ
 Роджер Жильбер-Леконт (1907–1943) — французький письменник

Інше 
 Леконт (кінь), американський скаковий кінь 1850 року.

Див. також 
 Конт — топонім та французьке прізвище.
 Ле Конт - топонім та прізвище.
 Конте — багатозначні топоніми

Французькі прізвища